

Geografia
 Mata – città del Ciad
 Mata – comune brasiliano dello Stato del Rio Grande do Sul
 Mata – settore del Ruanda nel distretto di Nyaruguru
 Mata – comune dello Zambia nel distretto di Senanga

Musica 

 Mata – album di M.I.A. del 2022

Persone
 Adolfo Matarelli, in arte Mata – artista fiorentino del XIX secolo
 Margaretha Geertruida Zelle, in arte Mata Hari – danzatrice ed agente segreto olandese del XIX secolo e XX secolo
 Juan Manuel Mata – calciatore spagnolo
 Mata – rapper polacco